Grabarak je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Proteže se na površini od 2,87 km². Nadmorska visina mu je 680 m. Nalazi se uz Jaskanski planinarski put.

Stanovništvo 

Na popisu iz 2021. u naselju je bilo 2 stanovnika.

Izvori

Vanjske poveznice 

Naselja u Zagrebačkoj županiji